Смитерс () — название нескольких населённых пунктов и фамилия.

 Смитерс (Западная Виргиния) — город в Западной Виргинии, США.
 Смитерс (Британская Колумбия) — город в Британской Колумбии, Канада.

 Вэйлон Смитерс — персонаж мультсериала Симпсоны.